kny – codice ISO 639-3 della lingua kayok
 Kimetsu no yaiba – serie televisive anime e manga